Digital Theatre System
 Data Transformation Services
 stent podwójnej terapii ()